The Divine Comedy foi o primeiro (e considerado o único) álbum de Milla Jovovich lançado em 1994 pela gravadora SBK Records, misturando pop com folk e rock.

Faixas

 The Alien Song (For Those Who Listen)
 Gentleman Who Fell
 It's Your Life 
 Reaching From Nowhere
 Charlie
 Ruby Lane
 Bang Your Head
 Clock
 Don't Fade Away
 You Did It All Before
 In A Glade

Singles

Gentleman Who Fell - 1993/1994
It's Your Life - 1994
The Alien Song (For Those Who Listen) - 1994
Don't Fade Away - 1994

Ver também
 Milla Jovovich
 The Peopletree Sessions
 Paul W. S. Anderson

Álbuns de 1994